El término Bad Day puede hacer referencia a alguna de las siguientes canciones:

Bad Day, canción de Daniel Powter, del álbum Daniel Powter.
Bad Day, canción de R.E.M., del álbum In Time: The Best of R.E.M. 1988-2003.